Kuppler steht für:
 jemand, der Kuppelei betreibt
 jemand, der im sozialen Sinne Menschen in einer Partnerschaft zusammenbringt („verkuppelt“)
 jemand, der bei der Straßen- oder Eisenbahn die Kupplung (Bahn) von Wagen manuell verbindet oder sichert

Kuppler ist der Familienname folgender Personen:
 Conrad Georg Kuppler (1790–1842), deutscher Maschinenbauingenieur und Professor

Siehe auch:
 Koppler